Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине сноуборд-кросс на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 15 февраля в сноу-парке «Феникс». Мужской сноуборд-кросс стал единственной дисциплиной в сноубордической программе, где по сравнению с прошлыми Играми не произошло никаких изменений. В Пхёнчхане выступили 40 сноубордирстов. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующим олимпийским чемпионом и чемпионом мира являлся французский сноубордист Пьер Вольтье.

В полуфинале Николай Олюнин упал на трассе и серьёзно повредил голень, после февраля 2018 года россиянин больше не выступал на международном уровне.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 40 сноубордистов. В следующий раунд проходят все спортсмены, которые распределяются по заездам, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

1/8 финала 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 5

 Заезд 7

 Заезд 2

 Заезд 4

 Заезд 6

 Заезд 8

Четвертьфинал 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 2

 Заезд 4

Полуфинал 

 Заезд 1

 Заезд 2

Финал

Малый финал

Большой финал

Примечания

Ссылки 
  — 15 февраля 2018
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 
 Программа соревнований